Bieg na 1500 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Arena Toruń w Toruniu.

Tytułu mistrzowskiego z 2019 nie obronił Marcin Lewandowski, który został wicemistrzem Europy. Pierwotnie Jakob Ingebrigtsen został zdyskwalifikowany za przekroczenie toru, jednak później po uwzględnieniu protestu wniesionego przez Norwegów został przywrócony na pierwsze miejsce.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje halowy rekord świata, rekord Europy w hali, rekord halowych mistrzostw Europy, a także najlepsze osiągnięcia w hali w Europie i na świecie w sezonie 2021 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki

Eliminacje 
Rozegrano 4 biegi eliminacyjne, do których przystąpiło 51 biegaczy z 21 państw. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniło czterech zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bieg na 1500 metrów mężczyzn